Drono (Ngawen)
 Drono (Tembarak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing